Ophiosphalma serratum är en ormstjärneart som beskrevs av George Richard Lyman 1878. Ophiosphalma serratum ingår i släktet Ophiosphalma och familjen fransormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fransormstjärnor
serratum